Euro Hockey Tour 2020/2021 var den 25:e säsongen av Euro Hockey Tour. Turneringen vanns av Ryssland som även vann Karjala Tournament, Channel One Cup och Sweden Hockey Games men slutade fyra i Czech Hockey Games, vilken istället vanns av Tjeckien

Sluttabell

Karjala Tournament

Channel One Cup

Sweden Hockey Games

Czech Hockey Games

Källor